

Toponymes

Malinová, une commune du district de Prievidza, dans la région de Trenčín.

Malinová, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Patronyme 

 Andrea Malinová (1992-), une joueuse de squash slovaque